Damernas 50 meter frisim vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes 3–4 augusti i London Aquatics Centre.

Resultat

Försöksheat

Kvalifikation tie break

Semifinaler

Semifinal 1

Semifinal 2

Final

Referenser 

Simning vid olympiska sommarspelen 2012